Годуша може бити:

 Годуша (Бијело Поље), насељено мјесто у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Годуша (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ